Ранчо Санта Роса има више значења:

 Ранчо Санта Роса (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Санта Роса (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Роса (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо Санта Роса, Алфонсо Монтоја Мелесио (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Санта Роса (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Санта Роса (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Санта Роса (Тепетлиспа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Роса (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Санта Роса (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Роса (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Роса, Ла Луз (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Роса (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Санта Роса (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Санта Роса (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику